Эрхангер (нем. Erchanger) — имя ряда представителей германской знати:

 Эрхангер I (пфальцграф Швабии) (ум. 864) — пфальцграф Швабии и Эльзаса из рода Ахалольфингов
 Эрхангер (герцог Швабии) (ум. 917) — пфальцграф Швабии (Эрхангер II) с 892, герцог Швабии с 915 из рода Ахалольфингов